Cabara egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció 

Polgármesterek:
 2001–2008 Jacques Chandès
 2008–2020 Thierry Blanc

Demográfia

Látnivalók

Testvérvárosok

Jegyzetek

Források 
 INSEE
 A település honlapja

Gironde megye települései